«One» — двадцятий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1989 році.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Альбоми Warner Bros. Records
Квітень 1989